Иоанна Кулиг (; род. , Крыница-Здруй) — польская актриса и певица.

Биография 
Иоанна Кулиг родилась 24 июня 1982 года в городе Крыница-Здруй, Малопольское воеводство, Польша. Сестра актрисы Юстины Шнайдер. Окончила государственную музыкальную начальную школу имени Фредерика Шопена по классу фортепиано, затем — государственную музыкальную школу имени Мстислава Карловича по классу сольного пения. Окончила государственную драматическую школу имени Людвика Сольски в Кракове по специальности вокал в популярной музыке. Некоторое время играла в «Старом театре» в Кракове и столичном театре «Атенеум».

В 2006 году дебютировала в кино. В 2012 году получила роль рыжеволосой ведьмы в фильме «Охотники на ведьм».

26 декабря 2009 года Иоанна вышла замуж за режиссёра Мацея Бохняка.

Фильмография

Награды и номинации 
 2008 — 27-й кинофестиваль «Дебют» в Кошалине — премия за лучший актёрский дебют в главной роли — за роль Терезы в фильме «Среда, четверг утро».
 2009 — 9-й Национальный фестиваль польского радио и телевидения в Сопоте — Приз за лучшую женскую роль — за роль Галины Шварц в театральной постановке «Доктор Галина».

Примечания 

Киноактрисы Польши